Хаслох:

 Хаслох — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Хаслох — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Рейнланд-Пфальц.